Never bezeichnet:
 Never (Lied), Lied aus dem Jahr 1951 von Lionel Newman und Eliot Daniel
Never ist der Romantitel eines Romans des Autors Ken Follett aus dem Jahre 2021

Never ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Never († 1553), Franziskaner und Reformator in Wismar

Siehe auch:
 Newer
 Niemals